Il tabellone singolare dell'Open GDF Suez de Belfort 2010, torneo che fa parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2010, è stato vinto dalla russa Elena Bovina (tds n. 5). In finale ha sconfitto l'italiana Romina Oprandi (tds n. 6) con il punteggio di 7-63, 5-7, 6-4.

Teste di serie

  Claire Feuerstein (quarti di finale)
  Nikola Hofmanová (quarti di finale)
  Eva Hrdinová (secondo turno)
  Margalita Chakhnašvili (primo turno)

  Elena Bovina (campionessa)
  Romina Oprandi (finale)
  Iryna Burjačok (primo turno)
  Iryna Kurjanovič (primo turno)

Altre giocatrici

Giocatrici passate dalle qualificazioni:

  Oksana Ljubcova (secondo turno)
  Claudia Giovine (semifinali)
  Yera Campos-Molina (quarti di finale)
  Karina Pimkina (secondo turno)
  Constance Sibille (secondo turno)
  Conny Perrin (primo turno)
  Darija Jurak (secondo turno)
  Natasa Zuric (primo turno)

Giocatrici entrate in tabellone con una Wild Card:

  Anne-Valerie Evain (primo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Morgane Pons (primo turno)
  Audrey Bergot (primo turno)

Giocatrici entrate in tabellone come Lucky Losers:

  Valerie Verhamme (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Open GDF Suez de Belfort 2010